Blackfoot (volk), een Noord-Amerikaans verband van inheemse volkeren
Blackfoot (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
Blackfoot (band), een Amerikaanse hardrockband